Arctique désigne en premier lieu la région situé autour du Pôle Nord.

Le terme peut également désigner :
 L'océan Arctique.
 Le cercle polaire arctique
 Le conseil de l'Arctique

Voir aussi 
 .